Nel Group I partecipano nove squadre, di cui due vengono ammesse ai World Group Play-offs, mentre altrettante vengono retrocesse al Group II.

Squadre partecipanti

Tabellone

Primo turno

Lettonia vs. Macedonia

Svizzera vs. Polonia

Secondo turno

Croazia vs. Italia

Paesi Bassi vs. Macedonia

Svizzera vs. Bielorussia

Georgia vs. Slovacchia

Primo turno Play-offs

Polonia vs. Bielorussia

Secondo turno Play-offs

Italia vs. Lettonia

Bielorussia vs. Georgia

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 2008